Salamine est une île grecque de l'Attique, sur laquelle est située la ville du même nom ;
 Bataille de Salamine est une bataille navale qui opposa en 480 av. J.-C. la flotte grecque menée par Eurybiade et Thémistocle ;
 Salamine de Chypre est une ancienne cité-État de l'Île de Chypre ;
 Épiphane de Salamine vers 315  - 403 était un Père de l'Église ;
 Golfe Saronique appelé parfois aussi golfe de Salamine ou golfe d'Egine.

Voir aussi